Ленкави́ца () — укороченная геральдическая фигура в виде буквы . При блазонировании описывается как два опрокинутых укороченных стропила или трижды сломленный укороченный пояс. Наиболее часто имеет цвет серебряный, лазоревый или золотой.

Может использоваться как главный элемент герба, например, в гербе Абданк или как узкая фигура в оконечности щита герба Дембно.

Простые геральдические фигуры